Caçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caçu (ort), Goiás, 
 Caçu (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar